«Krátký film» («Пражская студия короткометражных фильмов») — чехословацкая и чешская компания короткометражных фильмов, специализирующаяся на документальных, обучающих и мультипликационных фильмах. Основана в 1957 году.

Студия была основана в 1946 году в составе Чехословацкого института кино, после чего стала независимой в 1948 году и была окончательно отделена в 1957 году; в 1991 году преобразована в акционерное общество Krátký Film Praha. С 1950 года разделялась на четыре отдельные студии, занятых разными кинематографическими жанрами: научно-популярное кино, документальное кино, мультипликационные и кукольные фильмы. Студия, занимавшаяся мультипликацией, позднее получила название Bratři v triku (рус. «Братья в мультипликации»).

История 
В 1945 году весь чехословацкий кинематограф был национализирован, вследствие чего был создан Чехословацкий институт кино (Československý filmový ústav). Через год, в 1946 году, в рамках Института кино была организована студия, отвечающая за создание короткометражных фильмов — Krátký film. После окончания Второй мировой войны директором студии стал режиссёр Эльмар Клос — одним из главных организаторов национализации чехословацкого кино.

В 1948 году, вследствие значительной реорганизации чешского кинематографа под эгидой Československý státní film (Чехословацкое государственное кино), студии короткометражных фильмов была предоставлена независимость. В 1950 году внутри Krátký film были открыты четыре студии. 

Последняя реформа, связанная со студией, произошла в 1957 году, когда при Министерстве образования было создано главное управление Чехословацкого кино. Согласно новым правилам, Kratký film была восстановлена, ​​как независимая экономическая организация, то есть составная часть экономической единицы чехословацкого кинопроизводства. Это событие принято считать официальной датой основания студии.

С 1969 по 1985 год директором студии в течение длительного времени был Камил Пикса. Камил обладал огромным авторитетом на студии. Под его эгидой в 1977 году режиссёром Верой Хитиловой была снята комедия «Ставка — яблоко» (Hra o jablko) с Иржи Менцелем в главной роли. Этот фильм выделялся из репертуара студии ввиду того, что он был полнометражным.

После 1989 года произошла приватизация государственного кино. В 1990 году Krátký film был упразднён, как экономическая составляющая чехословацкого кино. Последним директором Krátký film до его переформирования был Любомир Якеш.

В 1991 году была зарегистрирована компания Krátký film A. S., которой было передано наследие Krátký film, в том числе авторские права, принадлежащие Krátký film. В 1996 году Krátký film A. S. была переименована в Krátký Film Praha.

Известные авторы 
 Збынек Бриних () — режиссёр и сценарист.
 Зденек Милер () — художник-мультипликатор.
 Иржи Трнка () — кукольник-мультипликатор.
 Владимир Лехкий () — режиссёр-мультипликатор, сценарист, художник.

Известные работы 
 «Крот» (Krtek или Krteček) — мультсериал

Ссылки 
 KRATKÝ FILM PRAHA  — сайт студии
 «Krátký Film Praha» на IMDb
 «Krátký Film Praha» на BCDB

Мультипликационные студии
Мультипликация Чехии
Кинокомпании Чехии
Кинокомпании по алфавиту